Stanislav Vasilyevich Kritciuk (em russo: Станислав Васильевич Крицюк, 1 de dezembro de 1990) é um futebolista russo que atua como goleiro. Atualmente joga no .

Naturais de Togliatti
Goleiros da Rússia
Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Sporting Clube de Braga
Futebolistas do Rio Ave Futebol Clube
Futebolistas do Futbolniy Klub Krasnodar
Futebolistas do Clube de Futebol Os Belenenses‎
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube
Futebolistas do Zenit São Petersburgo‎
Jogadores da Seleção Russa de Futebol